В этой статье находятся составы, заявленные на Чемпионат мира по футболу 1990 федерациями соответствующих стран.

Максимальное разрешенное количество футболистов в заявке — 22.


Группа А





США

Чехословакия

Группа B





СССР

Румыния

Группа C



Швеция

Коста-Рика

Шотландия

Группа D

ФРГ

Югославия

ОАЭ

Колумбия

Группа Е

Бельгия

Южная Корея





Группа F



Ирландия

Нидерланды

Египет

Примечания

Ссылки 
 Составы команд на чемпионате мира по футболу 1990

Чемпионат мира по футболу 1990
1990